After All (metalband), Belgische metalband uit Brugge.
 After all (Pussycat), elpee van Pussycat uit 1983.
 After All (David Bowie), een nummer van David Bowie.
 After all (Cher en Peter Cetera), een Oscar-winnend lied van Cher en Peter Cetera uit 1989.